Polar Equine jsou výrobky finské firmy Polar. Jedná se o srdeční měřiče a sporttestry specializované pro koně a jejich trénink. Sporttestry a srdeční měřiče nabývají v této době na své důležitosti nejen při profesionálním tréninku sportovních koní, či medicíně, ale i pro běžné uživatele jako jsou privátní vlastníci koní, či hobby závodníci. Největší oblibě se však tyto sporttestry těší u závodníků soutěžících v endurance, kde přesné a rychlé stanovení koňské tepové frekvence, hraje důležitou roli po dobu trvání celého závodu .

Společnost Polar 
Producentem výrobků Polar Equine je společnost http://www.polar.com/en ( všeobecně označovaná pouze jako Polar). Tato společnost se již řadu let zabývá vývojem a distribucí moderních sportovních tréninkových počítačů a srdečních měřičů tepové frekvence. 
S hlavním sídlem ve finském městě Kempele, byla společnost založena roku 1977. V témže roce byl firmou sestrojen i první srdeční bezdrátový měřič na světě. V nynější době společnost vlastní 26 filiálek rozmístěných po celém světě, které zajišťují a řídí síť distribuce zásobující přes 35,000 lokálních prodejců ve více než 80 zemích. Mezi významné distributory koňských srdečních měřičů v ČR patří např. společnost Konex Trading (www.polar-equine.cz). Výrobky Polar se skládají z celé palety různých srdeční měřičů a jejich doplňků, určených pro sportovce téměř jakékoliv disciplíny

Slogan 
"Train smarter, not harder!"

Produkty pro koně 

V nedávné době firma Polar vyvinula srdeční bezdrátové měřiče uzpůsobené pro koně a  jejich trénink. V základě výrobky Polar Equine měří denní hladinu únavy koně, dále koňský tep v klidu a tep při rekonvalescenci. Samozřejmě s přibývajícími technickými možnostmi, se i funkce koňských srdečních měřičů neustále vyvíjejí, a tak dosahují stejných kvalit jako výrobky určené pro lidské sportovce. U lepších modelů je navíc možné propojit měřič s osobním počítačem a softwarem Polar ProTrainer 5 Equine Edition. Tento software vyhodnotí nasbíraná data srdečním měřičem a uživatel si tak má možnost sestavit optimální, ale hlavně efektivní trénink pro svého čtyřnohého sportovce 

Výrobky Polar Equine jsou uzpůsobeny k osvojení co nejefektivnějšího tréninku koně a tedy k dosažení jeho přirozeného potenciálu. Navíc, přístroje Polar Equine jsou vynikajícím zdrojem informací o fyzickém a psychickém stavu zvířete pro všechny kdo pracuji s koňmi - veterináře, trenéry, profesionální jezdce, ale i začátečníky a milovníky koní. Polar Equine účinně nahrazuje manuální měření tepů (ať již zcela manuální, či za pomocí fonendoskopů), které může dosahovat značné míry nepřesnosti. Výrobky Polar Equine měří srdeční tep s přesností EKG měřičů. Jejich předností je velice snadné ovládání. Užívání Polar-Equine sporttestrů je považováno za jednu z cest jak udržet koňského atleta ve výborné zdravotní kondici a při tom se vyvarovat zranění a přetrénování .

Princip měření srdečního signálu produkty Polar Equine 
Sporttestry fungují za pomocí tří komponentů: zápěstní jednotky (hodinek), transmitteru a koňského hrudního pásu a s elektrodami (může být nahrazen držadlem pro jednorázové změření). Transmitter připojený k hrudi koně elastickým popruhem identifikuje elektrokardiogram (EKG) – elektrický signál pocházející ze srdce – a tyto údaje přenáší do zápěstní jednotky uživatele. Dosah signálu se mění v závislosti na typu zápěstní jednotky, nicméně lze říci, že dosahuje od 3 (např. model FT1) do 15 (např. moder RS800CX) metrů. Veškerý přenos je v nynější době již založen zcela na bezdrátovém systému, proto si uživatel může plně vychutnat jízdu na koni a jeho trénink bez sebemenšího pohybového omezení.  
Srdeční signál je promítán produkty Polar Equine v jednotkách EKG/minuta .

Funkce Polar Equine

Monitorování životních funkcí koně 
Abnormální srdeční hodnoty koně – jmenovitě tep v klidu, při cvičení a zotavování – přístroj upozorní na bezprostředně hrozící zdravotní problém zvířete jako je nemoc, zranění, či vyčerpání .

Zhodnocení citlivosti koně na stress při cestování, či změně prostředí 
Jakmile je kůň vystaven novým situacím – přeprava, rozdílný terén při procházce, nové vybavení, rozdílná jezdecká technika, či nový jezdec – koňský srdeční rytmus okamžitě reaguje abnormální činností. Tyto nuance prozradí na jaké podněty a jakou intenzitou stresu reaguje kůň v různých situacích. Podle toho pak mohou být snáze upraveny aktivity a omezeni činitelé stresu, které ovlivňují koně .

Správná doba opracování a regenerace 
Sledováním srdeční frekvence se zabezpečí správná doba zahřívání před začátkem intenzivního cvičení. Stejně tak srdeční tep napoví, jak dlouho potřebuje kůň na regeneraci po cvičení. Tyto informace jsou zejména důležité pro rekreační jezdce, jejichž kůň nemá pravidelný pohyb.

Záznam zlepšení kondice 
Zlepšení kondice a fitness koně je nejlépe sledovatelné pomocí srdeční frekvence při cvičení a regeneraci. Zvýšení kondice a fitness je vždy asociované s redukcí srdeční frekvence při intenzivním cvičení a samozřejmě i se snížením času potřebným pro regeneraci organismu .

Měření intensity tréninku  
Správná intenzita tréninku je tou nejdůležitější esencí efektivního tréninkového programu.  Příliš těžká a dlouhotrvající práce může způsobit zranění koně, či jeho vyčerpání. Na druhou stranu, ale lehká práce bez větší zátěže přináší jen málo tréninkových výsledků. Monitorováním srdeční frekvence koně, může být efektivně upraven jeho tréninkový plán a související aktivity .

Vyhodnocení regenerace během intervalového tréninku 
V dnešní době mnoho majitelů a trenérů koní používá techniku intervalového tréninku pro zlepšení fitness a kondice zvířete. Tato technika spočívá ve střídání krátkých avšak intenzivních tréninkových relací s krátkými regeneračními periodami.  Pokud se během těchto krátkých relací srdeční tep nedostane na požadovanou frekvenci, je toto signál pro trenéra, aby zvířeti tréninkový program upravil v závislosti na jeho aktuální kondici .

Správná intensita cvičení při “křížovém” tréninku  
Mnoho trenéru a majitelů koní dnes komponují do tréninkového plánu jejich koňského svěřence plavání. Plavání je unikátní cvičení, které koni pomůže jednoduše rozhýbat klouby, zahřát svaly a dopomůže k výraznému zlepšení kardiovaskulárního a respiračního systému.  Díky voděodolnost měřičů Polar-Equine je pak i sledování fyzické aktivity ve vodě hračkou a uživateli dává možnost sledovat, jak těžce kůň pracuje během plavání .

Reference

Externí odkazy 
 http://cs.polar.fi/cs/where_to_buy 
 http://www.polar-equine.cz
 http://www.polar.com/en
 http://www.polarpersonaltrainer.com/ 

Jezdecké potřeby
Hodiny